Рыбальское — название населённых пунктов на Украине:

 Рыбальское — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Рыбальское — село в Татарбунарском районе Одесской области.
 Рыбальское — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Рыбальское — село в Ахтырском районе Сумской области.